Le nom Pierre de Villiers est porté par les personnes suivantes :
 Pierre de Villiers (?-1386), seigneur de Domont, grand maître de l'Hôtel du roi Charles V ;

 Pierre de Villiers (?-1377) ;
 Pierre II de Villiers (1365-1399), fils du précédent, chambellan du roi Charles VI ;
 Pierre de Villiers (?-?), compositeur français de la Renaissance ;
 Pierre de Villiers (1648-?), abbé, jésuite et écrivain français ;
 Pierre de Villiers (1905-1975), joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Pierre de Villiers (né en 1956), général d'armée français

Voir aussi 
 Peter de Villiers
 Pieter de Villiers